

Geografia 
 Magan – antica regione storica descritta da documenti Sumeri cuneiformi
 Magán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Juan Magán – disc jockey, cantante, produttore discografico e mixer spagnolo